Gente di Dublino, raccolta di racconti di James Joyce
 The Dubliners, gruppo folk irlandese fondato nel 1962
 Dubliners, abitanti di Dublino